Madang Fox Football Club é um clube de futebol da Papua-Nova Guiné. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2010/11.

Clubes de futebol da Papua-Nova Guiné